Брегг або Бреґґ () — англійське прізвище.

 Біллі Брегг (;  1957) — британський рок-музикант.
 Брекстон Брегг (; 1817—1876) — офіцер армії США, генерал Армії Конфедеративних Штатів Америки.
 Вільям Генрі Брегг (; 1862—1942) — британський фізик, основоположник рентгеноструктурного аналізу, лауреат Нобелівської премії (1915, разом з сином Вільямом Лоренсом Бреггом).
 Вільям Лоренс Брегг (; 1890—1971) — британський фізик, лауреат Нобелівської премії (1915, разом з батьком Вільямом Генрі Бреггом).
 Пол Брегг (; 1895—1976) — американський дієтолог, ініціатор руху за здорове харчування, розробник оригінальних технік дихання, голодування і дієти.

Інше 
 Форт Брегг () — військова база армії США поблизу міста Феєтвіль (Північна Кароліна).
 11150 Бреґґ (11150 Bragg) — астероїд головного поясу, відкритий 21 грудня 1997 року.
 Брегг () — великий стародавній метеоритний кратер на зворотному боці Місяця.

Англійські прізвища